Épaphrodite ou Epaphrodite (sans accent) est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Épaphrodite est un prénom masculin très peu usité. Les Épaphrodite sont fêtés le 22 mars.

Épaphrodite peut être aussi un patronyme

Saint chrétien
 Épaphrodite de Philippes (), évêque de Terracina en Italie et de Philippes en Macédoine, mentionné par Paul de Tarse dans sa Lettre aux Philippiens (2:25 et 4:18), l'un des Septante disciples ; fêté le 22 mars.

Personnage historique
 Épaphrodite, (mort v. 95) est un affranchi et secrétaire impérial qui servit sous les règnes de huit empereurs Claude, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus et Domitien.